Aşiyan steht für:
 Aşiyan (Friedhof), Istanbul
 Aşiyan (Zeitschrift)